Lazaret steht für:

 Lazaret (Koper), Ortsteil der Stadt Koper in Slowenien
 Lazaret (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Lazaret (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu in Rumänien
 Grotte du Lazaret, eine Fossilienfundstätte in Südost-Frankreich

Siehe auch:
 Lazarett